Ambrose (Dacota do Norte)
Ambrose (Geórgia)
 Ambrose (Luisiana) — cidade fictícia referida no filme de 2005 A Casa de Cera

Ver também 
Ambrósio
Ambrosia

Desambiguações de topônimos